СПбГУ — термин, который может означать:

 Санкт-Петербургский горный университет
 Санкт-Петербургский государственный университет